Христо Арсов Лазаров е български банкер.

Биография 
Христо Лазаров е роден на 19 март 1894 година в Щип, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, в семейството на Арсо Лазаров. В 1913 година завършва с четвъртия, последен випуск Солунската българска търговска гимназия.

Участва в Първата световна война като офицерски кандидат в Единадесета пехотна македонска дивизия. Награден е с орден „За храброст“, IV степен. По-късно е запасен подпоручик, взводен командир в Шестдесет и трети пехотен полк. Награден е с орден „За заслуга“.

Директор е на Македонската народна банка.

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Родени в Щип
Български банкери
Възпитаници на Солунската българска търговска гимназия
Български военни дейци от Първата световна война
Български поручици
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „За заслуга“
Български офицери от Македония
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства